Aleksandr Golovín puede referirse a:

 Aleksandr Yákovlevich Golovín (1863–1930), artista ruso
 Aleksandr Serguéyevich Golovín (n. 1996) futbolista ruso.
 Aleksandr Serguéyevich Golovín (n. 1983), jugador de hockey sobre hielo ruso.
 Aleksandr Vasílievich Golovín (n. 1949), diplomático y embajador ruso.

Véase también 
Golovín (desambiguación)